Финал Кубка Испании по футболу 1976 года — 72-й финальный матч Кубка Испании, который прошёл 26 июня на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде. В финале Атлетико обыграл Сарагосу со счетом 1:0 и выиграл свой 5-й титул.

Этот финал стал последним, который назывался «Кубком Генералиссимуса», после смерти Франсиско Франко в ноябре 1975 года. На матче присутствовали король Испании Хуан Карлос I и его восьмилетний сын Филипп VI. После этого матча Филипп VI стал болельщиком Атлетико.

Путь к финалу

Матч

Ссылки 
 Отчет на linguasport.com
 Кубок Испании 1976

Примечания 

1976
Футбол в Европе в 1976 году
Матчи ФК «Атлетико Мадрид»
Матчи ФК «Реал Сарагоса»
События 26 июня
Июнь 1976 года
Спортивные соревнования в Мадриде
Спорт в Испании в 1976 году